Neue Heimat steht für:
 Neue Heimat (Braunau), eine Ortschaft von Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Neue Heimat (Hagenow), Wohnplatz von Hagenow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Neue Heimat (Linz), Siedlungsgebiet im Linzer Stadtteil Kleinmünchen, Oberösterreich
 Neue Heimat (Schwanheide), Wohnplatz von Schwanheide, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Neue Heimat (Tüßling), Ortsteil von Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern

Organisationen:
 Neue Heimat, ein ehemaliges Wohnungsunternehmen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
 Neue Heimat (Baden), erste gemeinnützige Baugenossenschaft nach dem Krieg, heute Familienheim unter dem Dach von Siedlungswerk Baden e. V.
 Neue Heimat Tirol, Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft
 Gesellschaft Neue Heimat (GNH), DDR-Organisation für Auslandsdeutsche außerhalb Europas, mit der Zeitschrift Neue Heimat

Kultur:
 Neue Heimat (Band), eine Musikgruppe